Теле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південний схід від Парижа, 50 км на північ від Безансона, 27 км на захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Теле на сайті французького Національного інституту географії
 Теле на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Теле на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Теле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Теле на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона